BVD peut faire référence à :
 Bovine viral diarrhea (en français, diarrhée virale bovine) ;
  ;
 Binnenlandse Veiligheidsdienst, une ancienne agence de renseignements néerlandaise.

Bvd peut faire référence à :
 Boulevard, une abréviation utilisée dans les adresses de courrier.